Uduk peut désigner :
 les Uduk, un peuple d'Éthiopie et du Soudan du Sud
 l'uduk, une langue komane
 le nasi uduk, un plat indonésien